Брунелли () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Брунелли, Джованни (1795—1861) — итальянский куриальный кардинал.
 Брунелли, Камила (род. 1957) — итальянская германистка и историк.